Сана — многозначное имя собственное, встречается в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Сана, Андре (1920—2013) — архиепископ Киркука Халдейской католической церкви c 14 декабря 1977 года по 27 сентября 2003 года.
 Сана, Тобиас (род. 1989) — шведский футболист буркинийского происхождения, правый вингер клуба «Мальмё» и сборной Швеции.

Топонимы 
 Сана — столица Йемена
 Сана — одна из 21 мухафазы Йемена.
 Сана — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сана (Сунис) — село в Знаурском районе Южной Осетии.
 Сана — река в Польше.
 Сана — река в Боснии и Герцеговине.

См. также 
 САНА — сирийское государственное информационное агентство.